Marco Folin – storico dell'architettura italiano
 Otto Folin – chimico svedese naturalizzato statunitense